Fotbollsallsvenskan 1963 spelades 15 april–20 oktober 1963, och vanns av IFK Norrköping. Vårsäsongen spelades 15 april–16 juni, och höstsäsongen spelades 2 augusti–20 oktober 1963.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 17 mål: Lars Heineman, Degerfors IF samt Bo Larsson, Malmö FF
 15 mål: Harry Bild, IFK Norrköping; Tord Grip, Degerfors IF samt Sören Häggström, AIK
 14 mål: Ove Kindvall, IFK Norrköping
 13 mål: Bertil "Bebben" Johansson, IFK Göteborg samt Lars Nordin, Hammarby IF
 12 mål: Björn "Lill-Garvis" Carlsson, AIK; Krister Granbom, Hälsingborgs IF samt Lars Sjöström, IS Halmia
 11 mål: Rolf Wetterlind, Örgryte IS samt Ove Grahn, IF Elfsborg
 10 mål: Ingvar Svensson, IFK Göteborg; Hans Nilsson, Djurgårdens IF samt Peder Persson, Örebro SK

Publiksiffror 
 Högsta publiksiffra: 43 261 (Djurgårdens IF–AIK 3–1, Råsunda fotbollsstadion 11 september 1963

Högst publiksnitt per lag 
 17 622: AIK
 15 812: Djurgårdens IF
 14 782: IFK Göteborg

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1963
1963
Fotbollssäsongen 1963